Der Porsche Carrera Cup Deutschland 2007 war die 18. Saison des Porsche Carrera Cup Deutschland. Der erste Lauf der Markenmeisterschaft fand am 22. April 2007 auf dem Hockenheimring statt. Das Saisonfinale wurde am 14. Oktober ebenfalls dort ausgetragen.

Insgesamt wurden in dieser Saison neun Läufe in Deutschland, in den Niederlanden und Spanien ausgetragen. Beim dritten Rennwochenende auf dem Lausitzring fanden im Gegensatz zu den anderen Veranstaltungen zwei Rennen statt. Alle Läufe wurden im Rahmen der DTM durchgeführt.

Die Meisterschaft gewann Uwe Alzen mit 129 Punkten. Nach 1992 sicherte er sich so seinen zweiten Meistertitel. Den ersten Platz in der Teamwertung erreichte das Team tolimit Motorsport.

Starterfeld 
Folgende Fahrer und Gastfahrer sind in der Saison gestartet:

      Gaststarter

Rennkalender und Ergebnisse

Meisterschaftsergebnisse

Punktesystem 
Punkte wurden an die ersten 15 klassifizierten Fahrer in folgender Anzahl vergeben. Die Punkte von den Gaststartern wurden am Saisonende gestrichen, daher können gleiche Positionen unterschiedliche Punktwertungen aufweisen:

Fahrerwertung 
Insgesamt kamen 26 Fahrer in die Punktewertung.

Einzelnachweise 

Motorsportsaison 2007
2007